

Musica 
 Fool – album di Elvis Presley del 1973
 Fool – singolo di Shakira del 2004
 Fool – album di Joe Jackson del 2019

Altro 
 Fool o Ful – Piatto tipico della cucina araba
 Fool shakespeariano – caratteristico personaggio dei lavori teatrali di William Shakespeare
 Fool – romanzo di Christopher Moore

Altri progetti